Meseautó, Gaál Béla 1934-es filmje
 Meseautó, Kabay Barna 2000-es filmje
 Meseautó, 2016-os Bolba–Szente–Galambos-musical